200 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XIX Igrzysk Olimpijskich w Meksyku. Eliminacje i finał odbyły się 24 października 1968 roku.

W tej powracającej po 68 latach konkurencji zwyciężył Australijczyk Michael Wenden, ustanawiając nowy rekord olimpijski (1:55,2). Dla Wendena był to drugi złoty medal na tych igrzyskach olimpijskich. Pozostałe miejsca na podium zajęli Amerykanie. Srebro wywalczył rekordzista świata, Don Schollander, który w finale uzyskał czas 1:55,8, a brąz otrzymał John Nelson (1:58,1).

Kilka godzin wcześniej, w eliminacjach rekord olimpijski poprawiali kolejno: John Nelson (1:59,5) i Michael Wenden (1:59,3).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

M